Halsbräune ist eine volkstümliche Bezeichnung für 
Diphtherie
Pasteurellose des Schweines